Geringer ist der Familienname folgender Personen:

 Hellmut Geringer (1912–1989), österreichischer Politiker
 Jim Geringer (* 1944), US-amerikanischer Politiker, Gouverneur von Wyoming
 Karl-Theodor Geringer (1937–2022), österreichischer Kirchenrechtler
 Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (* 1957), polnische Politikerin
 Thomas Geringer (1967–2011), österreichischer Politiker und Physiker